Éolia est un prénom féminin.

Sens et origine du nom 
Éolia vient de la mythologie grecque, d'Éole, maître des Vents. Ce nom signifie "Demeure d'Éole", "pays d'Éole". L'île d'Éole se nommerait donc Éolia, c'est l'île de Tinos dans les Cyclades, en Grèce.

Mythologie grecque
Eolia en grec ancien , est, dans la mythologie grecque, la fille d'Amythaon.

Variantes 
 français : Éolie
 autres langues : Eolia

Popularité du nom 
Prénom très rare.

Éolia comme nom de personne ou prénom

Sainte 
 Sainte Nymphe de Sienne, fête le 10 novembre, serait la sainte patronne des Éolia.

Toponyme 

 Eolia, un village situé au nord-est du comté de Pike, dans le Missouri, aux États-Unis.

Eolia